Significations de l'homonyme waka ou Waka :

Toponymie 
 Waka, localité du Congo-Kinshasa, située dans le territoire d’Ingende, district de l’Équateur ;
 Waka, localité du Congo-Kinshasa, située dans le territoire de Basankusu, district de l’Équateur ;
 Waka, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Lopori dans le territoire de Bongandanga, district de l’Équateur ;
 Parc national de la Waka, aire protégée du Gabon ;
 Waka ou Ouaka, rivière du Gabon ;
 , ville éthiopienne située dans le woreda Mareka ;
 Waka, hameau des États-Unis, situé dans le comté d'Ochiltree, Texas.

Arts 
 Waka, type de statue commémorative sculptée dans le bois dans le sud de l'Ethiopie, chez les Konso ;
 Waka () est un genre de poésie japonaise ;
 Waka, style musical du Nigéria ;
 Waka est un groupe de carnaval guadeloupéen ;
 Waka Waka est une chanson de Shakira et du groupe sud-africain Freshlyground.

Technologie 
 waka désigne l'embarcation utilisée par les Maoris pour voyager d'île en île sur l'océan Pacifique ;
 Waka est un protocole de communication pour le World Wide Web en cours de développement ;

Religion 
 Waka, déesse lézard polynésienne.

Autres langues 
 « waka » signifie bois en langue Baoulé ethnie du centre de la Côte d'Ivoire
 « waka » signifie applaudissement en langue créole

Et encore 
 W.A.K.A (Woman Acts for her Kid Adam), titre d’un film franco-camerounais réalisé par Françoise Ellong et sorti en 2014.

Anthroponymie 
 Prénom  
 Waka Flocka Flame (de son vrai nom Juaquin Bertholimule Malphurs) (né en 1986 à South Jamaica, Queens, New York), rappeur américain.
 , homme politique (Papouasie-Nouvelle-Guinée). 
 Waka Nathan (Waka Joseph Nathan) (1940-2021), joueur de rugby à XV qui a joué avec l’équipe de Nouvelle-Zélande.
 Waka Yamada () (1879-1957), pionnière du féminisme japonais et réformiste sociale.

Nom de famille :
 , journaliste néo-zélandais.